400 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i finał miały miejsce 21 lipca.

Mistrzynią świata została Australijka Ariarne Titmus, która czasem 3:58,76 ustanowiła rekord Oceanii. Srebrny medal, z czasem 3:59,97, wywalczyła Amerykanka Katie Ledecky, a brąz zdobyła rodaczka Ledecky Leah Smith (4:01,29).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 11:22 czasu lokalnego.

Finał 
Finał rozpoczął się o 20:33 czasu lokalnego.

Przypisy 

K